Храм Всех Святых, в земле Русской просиявших — название православных храмов, освящённых во имя всех святых, в земле Русской просиявших.

Обиходные названия: храм Всех Русских Святых, Всехсвятская церковь, Всехсвятский собор.

Престольный праздник — Собор всех святых, в земле Русской просиявших, отмечаемый во второе воскресенье после Дня Святой Троицы.

Россия 
 Храм Всех Святых, в земле Русской просиявших — в Воронеже.
 Собор Всех Святых, в земле Российской просиявших — в городе Домодедово Московской области.
 Храм Всех Святых, в земле Русской просиявших — в городе Дубна Московской области.
 Храм на Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших — в Екатеринбурге.
 Храм Всех Святых, в земле Российской просиявших — в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
 Всехсвятский собор — в Кирово-Чепецке.
 Храм Всех Святых, в земле Российской просиявших — в Липецке.
 Домовая церковь Всех святых, в земле Российской просиявших в Даниловом монастыре — в Москве.
 Храм Всех Святых, в Земле Русской просиявших — в Санкт-Петербурге.
 Храм Всех Святых, в земле Русской просиявших — в Саратове.
 Храм Всех Святых, в Земле Русской просиявших — в посёлке Сосново Приозерского района.
 Храм Всех Святых, в земле Русской просиявших — в Тюмени.

Аргентина 
 Храм всех святых, в земле Российской просиявших — в Итусайнго.

Израиль 
 Собора Всех Святых, в земле Российской просиявших в Горненском монастыре — в Эйн-Кареме.

Литва 
 Храм Всех Святых, в земле Российской просиявших — в Клайпеде.

Франция 
 Храм Всех Святых, в земле Российской просиявших — в Париже.

См. также 
 Храм Всех Святых